Batagur falconeri
Capra falconeri
Drosera falconeri
Cygnus falconeri
Elephas falconeri
Tancrède Falconeri, personnage du Guépard